Aurivillius kan syfta på

 Aurivillius – en svensk släkt
 Aurivillius (djur) – ett släkte av fjärilar
 Aurivillius (auktor) – förkortning för flera olika auktorer inom biologi

Personer 
 Petrus Aurivillius (1637-1677) teolog, filosof, professor, rektor
 Ericus Aurivillius (1643-1702) språkforskare, professor, rektor
 Magnus Aurivillius (1673-1740) präst och riksdagsman
 Carl Aurivillius (1717-1786) orientalist
 Samuel Aurivillius (1721-1767) läkare, professor, rektor
 Pehr Fabian Aurivillius (1756-1829) biblioteksman, professor, rektor
 Christopher Aurivillius (1853-1928) entomolog
 Carl Aurivillius (zoolog) (1854-1899) zoolog/marinzoolog
 Magnus Aurivillius (zoolog) (1892-1928) marinzoolog
 Bengt Aurivillius (1918-1994) kemist
 Karin Aurivillius, kemist